Дюрамут — топоним (тип: лимноним) в России.

Красноярский край 
 Дюрамут — озеро, в юго-западной части плато Путорана; северо-восточнее оз. Хантайское; левобережье р. Иркингда;, координаты 68°39' с. ш. 92°32' в. д., код ГКГН 195094.
 Дюрамут — озеро, южнее озера Среднекулюмбинское, координаты 67°49' с. ш. 90°57' в. д., код ГКГН 564613.
 Дюрамут — озеро, на р. Эегу-Нирукокта, координаты 66°50' с. ш. 94°33' в. д., код ГКГН 748722.

См. также 
 Дюр-Амут— озёра, в правобережье р. Илэмэ, координаты 69°13' с. ш. 99°06' в. д., код ГКГН 713592.